Jean Renaud ou Jean de Renaud peut faire référence à :
 Jean de Renaud de Saint-Rémy (1497-1557), ingénieur militaire français ;
 Jean Renaud (1734-1794), marchand et grand voyer de la Nouvelle-France ;
 Jean Renaud (1880-1952), militaire, écrivain colonial, journaliste et homme politique français ;
 Jean Renaud (1903-1944), agent du SOE pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Jean Renaud-Dandicolle (1923-1944), résistant français ;
 Jean Renaud (1957-), écrivain et philosophe québécois, directeur de la revue Égards ;
 Jean Renaud (1947-), professeur de littérature scandinave à l'Université de Caen.